Moyotla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Moyotla, Veracruz, ort, Ignacio de la Llave, 
 Moyotla, San Luis Potosí, ort, Coxcatlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar